Термин франкофо́ния может означать:
 Франкофонов как франкоязычное население франкоязычных и многоязычных стран
 Франкоязычные страны
 Франкофония — международная организация франкоязычных стран.
 Франкофония — документально-игровой фильм Александра Сокурова (2015).